SAAB:
 Saab AB — шведская авиастроительная компания.
 SAAB — автомобильная марка, существующая с 1937 года по конец 2011, затем с 2012, принадлежащая шведско-японско-китайской компании National Electric Vehicle Sweden.

См. также